Aprilovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Aprilovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Glbovo, 
 Aprilovo (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Popovo, 
 Aprilovo (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Gorna Malina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar